Web Coverage Service, een computerprotocol
 Wildlife Conservation Society, een organisatie voor natuurbehoud

Wikipedia:Doorverwijspagina